Иван Филипов може да се отнася за:

 Иван Филипов (1834 – 1919), български резбар от осойския род Филиповци;
 Иван Филипов (1867 – 1930), български духовник и революционер;
 Филипов, Иван (1883 – ?), български офицер, генерал-майор;
 Иван Филипов, български политик.